Goldpokal bezeichnet: 

im Fußball:
 Goldpokal (Fußball), 1973 ausgetragene inoffizielle Meisterschaft im deutschen Frauenfußball
 CONCACAF Gold Cup, mittel- und nordamerikanische Meisterschaft für Fußball-Nationalmannschaften der Männer
 CONCACAF Women’s Gold Cup, mittel- und nordamerikanische Meisterschaft für Fußball-Nationalmannschaften der Frauen
 Mundialito, 1980/81 in Montevideo ausgetragenes Fußballturnier

in anderen Sportarten:
 Goldpokal (Segeln)
 Goldpokal der Stadt Bremerhaven (Basketball)
 IHF-Goldpokal (Handball)
 Goldpokal der Dolomiten (Automobilrennsport)
 Super V Goldpokal (Automobilrennsport), siehe Formel V#Gewinner des Super V Goldpokals